Husajn (psáno, zejména v cizojazyčných textech, také Husein, Hussein, Hussain, Husain, Husayin, Hussayin, Huseyin, Husseyin, Huseyn nebo Husseyn, arabsky:  ) je arabské jméno, zdrobnělina jména Hasan, které znamená "dobrý", "pohledný" nebo "krásný". Mezi nejvýznamnější nositele tohoto jména patří:

 Husajn ibn Alí – vnuk Muhammada, zakladatele islámu
 Husajn Šáh – perský šáh
 Husajn ibn Alí al-Hášimí – král Hidžázu (1916–1924) a emír Mekky, zakladatel moderní linie dynastie hášimovců
 Husajn I. – bývalý jordánský král z dynastie hášimovců
 Saddám Husajn – bývalý irácký prezident
 Barack Obama, celým jménem Barack Hussein Obama II, bývalý americký prezident
 Etzaz Hussain (* 1993) – norský fotbalový záložník

jiný význam
 Husain (Chorvatsko) – vesnice v Chorvatsku v Sisacko-moslavinské župě, součást města Kutina